Isola Vostočnyj – Arcipelago di Sedov
 Isola Vostočnyj – Isole Opasnye